Ана́логовый сигна́л — сигнал, порождаемый физическим процессом, параметры которого можно измерить в любой момент времени.

Техническое определение аналогового сигнала дается в ГОСТе, посвящённом передаче данных:

Аналоговый сигнал — сигнал данных, у которого каждый из представленных параметров описывается функцией времени и непрерывным множеством возможных значений.

Свойства 
Свойства аналоговых сигналов в значительной степени противоположны свойствам квантованных:
 Аналоговый сигнал нельзя дискретизировать без потери части его данных (из-за своей непрерывности). Например, этот процесс физически ограничен возможностями измерительного устройства.
 Внесённые помехи малоустранимы. Несмотря на это, можно воспользоваться фильтром частот, если известна дополнительная информация о свойствах данного сигнала, в частности, о его полосе пропускания.

Применение 
Аналоговые сигналы зачастую используют, представляя физические величины, которые изменяются непрерывно. Например, электрический аналоговый сигнал, снимаемый с выходных концов термопары, отражает реальные данные о температурных изменениях. Этот же сигнал, но с микрофона, — о частых изменениях воздушно-звукового давления.

Также существует и аналоговое телевизионное вещание, которое в настоящее время в некоторых странах заменяется цифровым. Например, российское аналоговое телевещание было прекращено в 2019 году.

См. также 
 Цифровой сигнал
 Цифровое телевидение § Преимущества и недостатки

Примечания

Ссылки 
 Аналоговые измерительные устройства

Литература 

Обработка сигналов
Радиотехнические сигналы
Электроника